Расчленитель ()  — культовый американский слэшер 1984 года , написанный и снятый и спродюсированный Бадди Купером. Сюжет рассказывает о группе студентов колледжа, которые едут на остров во время осенних каникул, где их преследует и убивает отец одного из студентов.

Сюжет 
Мать готовит торт на день рождения своего мужа Эда. В соседней комнате их сын Эд пытается почистить охотничье ружье своего отца, чтобы удивить его, но случайно стреляет из него. Пуля проходит сквозь стену и убивает маму Эда. Вернувшись домой,  Эд-старшый обнаруживает тело своей жены, из-за чего он отрывается от реальности, а его отношения с сыном навсегда портятся.

Спустя годы Эд, который сейчас учится в колледже, просит своего отца закрыть домик на побережье в Атлантик-Бич, Северная Каролина, который в основном использовался последним что-то вроде клуба для себя и своих друзей по охоте. Друзья Эда, Линда, Майк, Ральф, Сью и Пэм, жаждущие чем-то заняться во время осенних каникул, сопровождают его. Без ведома отца Эда он ждет их в подвале кондоминиума и планирует убить своего сына. Вскоре прибывают Эд и его друзья.

В течение ночи Эд-старшый убивает друзей Эда одного за другим, топит Линду в бассейне, разрезает Майка на лодке, обезглавливает полицейского, пронзает Ральфа камбалой и выпотрошит Сью большим рыбацким багором. Эд-старшый хранит тела убитых в подвале кондоминиума.

Когда Эд и Пэм натыкаются на останки трупов. И Эд-старшый его приближение и прячутся. В конечном итоге Эд находит своего отца, который наносит ему удар в ногу, но не может его убить. Вмешивается Пэм, нанося удар  отцу Эда. Эд-старшый снова атакует двоих, но Пэм может завести машину и использовать ее, чтобы вбить его в бетонную стену, разрезав его пополам.

Когда Эд-старшый умирает, на место происшествия прибывает полиция, и Эд-старшый отрезает ногу депутату, прежде чем он скончался от полученных травм. Фильм заканчивается тем, что Эд и Пэм в больнице.

В ролях 
 Мэтт Митлер - Эд-младшый
 Рут Мартинес - Пэм
 Билл Хичкок - Ральф
 Конни Роджерс - Сью
 Фрэнсис Рейнес - Линда
 Мори Лэмпли - Майк
 Джек Чатем - Эд старший
 Бенни Мур - полицейский
 Трейс Купер - молодой Эд-младший
 Памела Уэддл Купер -  мама Эда

Фильмы о серийных убийцах
Молодёжные фильмы
Молодёжные фильмы ужасов США
Фильмы о мести
Фильмы ужасов 1984 года
Фильмы ужасов США
Фильмы США 1984 года
Фильмы-слэшеры